Esistono più comuni francesi con questo nome

Remigny – Aisne
Remigny – Saona e Loira